AIK slutade säsongen 1986 på en tredjeplats i Allsvenskan och gick därmed vidare till SM-slutspel dit de fyra bäst placerade lagen gick. I slutspelet gick AIK vidare från semifinalspelet till finalspelet men förlorade där mot Malmö FF med totalt 3-5. I Svenska cupen däremot åkte AIK ut direkt i första omgången. I och med tredjeplatsen säkrade AIK också spel i Tipscupen säsongen 1987.

Tabell

Allsvenskan

AIK vidare till slutspel.

Slutspel
Semifinal
AIK - Göteborg 0-0
Göteborg - AIK 1-1
 AIK vidare på bortamål.
Final
AIK - Malmö 1-0
Malmö - AIK 5-2
 Malmö svenska mästare med 5-3 totalt.

Källor

Fotboll i Sverige 1986
1986
Fotbollssäsongen 1986 efter lag